Taiaroa bezeichnet:

 Taiaroa Head, Kap auf der Otago Peninsula in Neuseeland
 Taiaroa (Schiff), Schiff, gesunken bei Clarence in Neuseeland
Taiaroa ist der Name folgender Personen:
 Archie Taiaroa (1937–2010), neuseeländischer  Politiker, Vertreter der Māori
 Hori Kerei Taiaroa († 1905), neuseeländischer  Politiker, Vertreter der Māori